Das 35. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 25. Juni bis zum 2. Juli 1989 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Den Nationen-Pokal bei den Herren gewann die Tschechoslowakei in der Besetzung Libor Hradecký und Petr Karliček. Das Herreneinzel gewann Gunter Wehnert, der zusammen mit Ralf Lichtenfeld auch das Finale im Herrendoppel erreichte. Hier siegten die Kubaner Wilfredo Henry und Tomás Rodríguez.  Den Nationen-Pokal bei den Damen gewann ebenfalls die Tschechoslowakei mit Andrea Barochová und Markéta Nová, die auch im Damendoppel siegten. Das Dameneinzel gewann die 15-jährige Rumänin Irina Spîrlea.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 33. Jahrgang (1989), Heft 5 (fälschlicherweise mit 34. Jahrgang bezeichnet)

1989
Tennisturnier 1989
Tennisturnier in Zinnowitz